Пинхас Менахем Альтер известен также под именем Пней Менахем (9 июня 1926 года, город Фаленица (сегодня часть дзельницы Вавер, Варшава), Польша — 7 марта 1996 года, Иерусалим, Израиль) — шестой цадик из хасидской династии Гер с 1992 года по 1996 год.

Биография 
Пинхас Менахем Альтер родился 9 июня 1926 года в городе Фаленица (сегодня — часть дзельницы Вавр в Варшаве) в семье раввина Авраама Мордехая Альтера, который был третьим цадиком из хасидской гурской династии. Пинхас Менахем Альтер был единственным ребёнком второго брака Авраама Мордехая с его племянницей Фейгой Минче Бидерман. У Пинхаса Менахема было четыре единокровных брата и две единокровных сестры от первого брака Авраама Мордехая Альтера, среди которых были четвёртый цадик раввин Исраэль Альтер и пятый цадик Симха Буним Альтер.

Пинхас Менахем Альтер отпраздновал бар-мицву во Владимире-Волынском на Украине до начала Второй мировой войны в 1939 году. В 1940 году вместе с отцом перебрался в Палестину. После войны он женился на своей двоюродной племяннице Ципоре Альтер.

В 1957 году Пинхас Менахем Альтер возглавил гурскую иешиву Сфас-Емес в Иерусалиме и стоял во главе неё до смерти своего брата Симхи Бунема в 1992 году.

Раввин Пинхас Менахем Альтер стал преемником своего брата Симхи Бунима Альтера в 1992 году. Его преемником в Рош-иешиве стал его сын Шауль Альтер.

Во время своего пребывания на посту цадика гурских хасидов Пинхас Менахем Альтер продолжил политику своих единокровных братьев предшественников Симхи Бунима и Исраэля, активно участвуя в деятельности партии Агудат Исраэль и продвигая хасидские интересы в израильском Кнессете. Он достиг сближения с представителями нехасидских иудеев-ашкенази, в частности с лидером партии Дегель ха-Тора раввином Элиэзером Менахеном Шахом. Вместе они создали коалицию Яхадут ха-Тора.

Пинхас Менахем Альтер умер 7 марта 1996 года, пробыв цадиком гурских хасидов меньше четырёх лет. Был похоронен рядом со своим отцом во дворе иешивы Сфат-Эмэ́т ("Язык правды") в Иерусалиме.

Преемником гурских хасидов после смерти Пинхаса Менахема Альтера стал его племянник сын пятого цадика раввина Симхи Бунима Альтера Арье Яаков Альтер.

Литература 
 משפתי ישנים 
 מפחד אויב תצור חיי 
 פנינים נחמדים

Ссылки 
 Obituary: Rabbi Pinchas Menachem Alter 
 «בט»ז באדר יגיעו לכאן המונים" • מיוחד 

Раввины Израиля
Хасидские цадики
Похороненные в Иерусалиме